Příjmení Fořt nosí více významných osobností:

 Bohumil Fořt (* 1973) – český literární vědec a učitel
 Eda Fořt, občanským jménem Vladimír Fořt – trampský písničkář
 František Fořt – český herec
 Josef Fořt – více různých osobností, viz rozcestník
 Karel Fořt – více různých osobností, viz rozcestník
 Martin Fořt – zlatník, restaurátor v Národním muzeu v Praze
 Pavel Fořt – více různých osobností, viz rozcestník
 Petr Fořt – více různých osobností, viz rozcestník
 Radovan Fořt (* 1965) – český sportovec, cyklokrosař
 Tomáš Fořt (* 1992) – český hokejista

ženy
 Iveta Fořtová-Zelingerová (* 1972) – česká běžkyně na lyžích

podobné jméno
 Forst
 Fort (rozcestník)

Externí odkazy